Bruno Menny est un ingénieur du son et un musicien français né en 1947.

Ingénieur du son
Au début des années 1970, Bruno Menny travaille aux studios Acousti (Paris 6°) où il enregistre en particulier Hugues Aufray (Garlick, 1972) ou encore Mouloudji  (Jacques Prévert Chanté Par Mouloudji, 1976). À la fin des années 1970 et au début des années 1980, il travaille aux Studios Fremontel (Conches-en-Ouche, 27190 Le Fidelaire), une ferme normande adaptée en studio par l'arrangeur Jacques Denjean. Il est ensuite actif dans le domaine du jazz, pour Label Bleu, où il enregistre Henri Texier, Michel Portal, et bien d'autres…

Le mouvement Folk
Dans les années 1970, il a aussi enregistré de nombreux disques de musiciens et groupes parmi les plus populaires du mouvement "folk". Pour la maison Hexagone, il s'agit par exemple de Malicorne (avec Nick Kinsey: 1974, 1975, 1976, 1977), La Bamboche (1975), Kolinda (1976, 1977, 1979), La Chifonnie (1977), Dan Ar Braz (1976), La Grima (1978), Bill Keith et Jim Collier (1978). Pour Cezame, les deux albums de Bluegrass  Banjo Paris Session (1975 et 1977), et plusieurs disques de Pierre Bensusan (1977 avec Christophe Bertoux et "Musiques" en 1979); pour le label Ballon Noir de Hugues de Courson, il a réalisé les albums de Ripaille (La vieille que l’on brûla, 1977), Benoît Widemann (Tsunami, 1979), et surtout l'album Maison Rose d'Emmanuelle Parrenin considéré par certains comme "culte". Plus tard, On le retrouve aussi sur le premier disque de Jean Bordart (Parole discrète, 1987).

Musicien

Musicien, Bruno Menny a été l'élève de Iannis Xenakis et a collaboré avec Michel Magne  Il compose de la musique électronique, principalement par collage de bandes de résonances instrumentales provenance des studios et utilisation d'oscillateurs et de synthétiseurs. Son unique Album LP, Cosmographie est publié chez Arion en 1972.

Discographie solo 

 1972 Cosmographie (Arion – ARN 30 U 085, durée : 35:04) (#01 Orbite Autour de la Planète 3 (19:09) + #02 Cosmos (15:55))

Références

Liens externes 
 Site sur Bruno Menny et la Cosmographie

Naissance en 1947
Musicien français